Mathilden-Hospital steht für:
 Mathilden-Hospital (Büdingen)
 Mathilden-Hospital (Herford)